Diese Liste der Abgeordneten zum Landtag von Niederösterreich (XI. Gesetzgebungsperiode) listet alle Abgeordneten des Landtags von Niederösterreich während der XI. Gesetzgebungsperiode auf, wobei die Gesetzgebungsperiode vom 19. April 1979 bis zum 4. November 1983 reichte. Nach den Landtagswahlen 1979 entfielen 29 der 56 Mandate auf die Österreichische Volkspartei (ÖVP) und 27 Mandate auf die Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ), wobei die SPÖ gegenüber 1974 zwei Mandate von der ÖVP hinzugewinnen konnte. Der Landtag wählte am 19. April 1979 die Landesregierung Maurer IV.

Funktionen

Landtagspräsidium 
Dem Landtagspräsidium saß zunächst der ÖVP-Politiker Josef Robl als Erster Präsident vor. Er legte sein Amt am 9. April 1981 zurück und wurde an diesem Tag vom bisherigen Dritten Landtagspräsidenten Ferdinand Reiter abgelöst. Zweiter Landtagspräsident war zu Beginn der Gesetzgebungsperiode der SPÖ-Abgeordnete Franz Binder, dem am 28. Jänner 1982 Karl Pospischil nachfolgte. Nachdem Ferdinand Reiter zu Beginn der Periode Dritter Landtagspräsident gewesen war und am 9. April 1981 in die Funktion des Ersten Präsidenten wechselte, folgte ihm an diesem Tag Franz Romeder nach.

Landtagsabgeordnete

Literatur 
 Ernst Bezemek: Der Landtag von Niederösterreich in den Jahren 1969–1995. Wien 1995

Weblinks 
 Landtag Niederösterreich (MS Word; 67 kB) Aufstellung der Landtagsabgeordneten der XI. Gesetzgebungsperiode

11